La Coquille peut faire référence à :
 La Coquille, une commune française de la Dordogne.
 La Coquille, un bateau de l'explorateur français Dumont d'Urville.
 La Coquille, un roman de Moustafa Khalifé, écrivain syrien

Voir aussi